Fittipaldi é um apelido de família da onomástica da língua italiana, sendo uma variação cálabro-lucana de Tebaldi. Na Wikipédia pode referir-se a:

 Escuderia Fittipaldi - equipe brasileira de Fórmula 1 nas décadas de 70 e 80
 Emerson Fittipaldi - piloto brasileiro de automobilismo
 Christian Fittipaldi - piloto brasileiro de automobilismo
 Wilson Fittipaldi Júnior - piloto brasileiro de automobilismo
 Wilson Fittipaldi - radialista brasileiro

Sobrenomes da língua italiana
Desambiguação